Мирбабаев — фамилия.

Известные носители 
 Мирбабаев, Сеид Миртаги оглы (1867—1953) —  азербайджанский певец-ханенде конца XIX — начала XX века, нефтепромышленник.
 Мирбабаев, Мир Юсиф Мир Гейдар оглы (Мири Юсиф) —  азербайджанский певец, композитор, Народный артист Азербайджана (2019).